Файгль (, ) — немецкая фамилия. Известные носители:
 Файгль, Георг (1890—1945) — немецкий математик.
 Файгль, Герберт (1902—1988) — философ.
 Файгль, Эрих (1931—2007) — австрийский писатель, журналист, режиссёр-документалист и кинопродюсер.